Verosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Verosaari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Verosaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar